C-Europamesterskabet i curling 2023 for herre- og kvindehold er det 13. C-EM i curling gennem tiden. Mesterskabet bliver arrangeret af World Curling Federation og afviklet i Dumfries Ice Bowl i Dumfries, Skotland i perioden 29. april - 6. maj 2023 med deltagelse af 10 kvinde- og 8 herrehold. Skotland er C-EM-værtsland for anden gang, men det er første gang, at mesterskabet afholdes i Dumfries.

Både mændene og kvinderne spiller om to ledige pladser ved B-EM senere på året.

Mænd 

I mændenes turnering spillede otte hold om to pladser ved B-EM senere på året i , . Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorfra de fire bedste hold gik videre til slutspillet, der blev afviklet med semifinaler, bronzekamp og finale.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet, , ,  og . Holdene, der sluttede som nr. 1 og 4 i grundspillet mødtes i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 spillede i den anden. De to vindere af semifinalerne kvalificerede sig til B-EM.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Kvinder 

I kvindernes turnering spillede ti hold om to pladser ved B-EM senere på året i , . Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet, , ,  og . Holdene, der sluttede som nr. 1 og 4 i grundspillet mødtes i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 spillede i den anden. De to finalister gik videre til B-EM.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation 
 World Curling Federation - C-EM 2023 
 WCF - Historical Results - European Curling Championships 2023 C-Division - Men 
 WCF - Historical Results - European Curling Championships 2023 C-Division - Women

Noter 

2023
Curling i 2023
Dumfries